Neverwas (film), een film uit 2005
 Neverwas (muziek), de bijbehorende filmmuziek